Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. International Finance Corporation)
 Irrawaddy Flotilla Company
 Intel Fortran Compiler
 Industry Foundation Classes